C'était bien, chanson de 1961 interprétée entre autres par Bourvil et Juliette Gréco ;
 C'était bien, pièce de théâtre écrite en 1989 par James Saunders ;
 C'était bien, roman de Jean d'Ormesson publié en 2003.